Cina puede referirse a:
 Lucio Cornelio Cina (130 - 84 a.C.), político romano;
 Helvio Cina (85 – 44 a.C.), poeta romano;
 Cina Cina o espinillo, árbol de la familia de las leguminosas.